Kotor je lahko:
 Kotor Varoš (Bosna in Hercegovina)
 Kotor, mesto, pristanišče in občina (Črna gora)
 Kotor, Mrkonjić Grad (Črna gora)